XX округ () или Пештержебет () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Пештержебет

Окрузи Будимпеште